Triplemanía XXV fue la vigésima quinta edición de Triplemanía, de lucha libre profesional producido por la empresa mexicana Lucha Libre AAA Worldwide. El evento se llevó a cabo el 26 de agosto de 2017 en la Arena Ciudad de México. Este evento no se llevó a cabo en pay-per-view (PPV) y fue abiertamente trasmitido en Twitch en diferido después del evento, debido a evitar bajo índice de audiencia a causa de la lucha entre McGregor vs. Mayweather, que se emitió en el mismo horario.

En el evento principal, Psycho Clown derrotó a Dr. Wagner Jr., perdiendo su máscara en Triplemanía. Además, Johnny Mundo derrotó a El Texano Jr. y El Hijo del Fantasma para retener su Tricampeón de la AAA (Megacampeonato, Campeonato Mundial de Peso Crucero y Campeonato Latinoamericano), y Monster Clown y Murder Clown ganaron el Campeonato Mundial en Parejas de AAA luego de derrotar a Cuervo & Escoria, Aero Star & Drago y Team GFW.

El evento contó con la presencia de los luchadores de Global Force Wrestling: Jeff Jarret, Lashley, Moose, Andrew Everett, DJ Z y una luchadora de Knockout: Rosemary.

Esta sería la sexta edición consecutiva del evento en ser realizada en la Arena Ciudad de México después de los años 2012, 2013, 2014, 2015,  y 2016, y la doceava en realizarse en la Ciudad de México.

Producción 
Triplemanía XXV es considerado el evento insignia de Asistencia Asesoría y Administración, y que continua la tradición anual (proveniente desde 1992) de la empresa nipona en efectuar un evento en el verano.

Debido a su legado, este evento ha sido descrito como un equivalente de WrestleMania en México en cuanto a su alcance en la lucha libre profesional.

Argumento 

La lucha libre mexicana está conformada por los favoritos del público, los técnicos y sus contrapartes, los rudos quienes actúan como héroes y villanos.

En Triplemanía XXIV, Psycho Clown venció a Pagano en una lucha de máscara contra cabellera. Después del combate, Dr. Wagner Jr. reta a Psycho Clown a una lucha de máscara contra máscara en Triplemanía XXV y finalmente Psycho Clown acepta. En Héroes Inmortales X, Dr. Wagner Jr. derrota a Psycho Clown con ayuda de Pagano y sus ex-compañeros Murder Clown y Monster Clown que cambiaron a heel aliándose con Wagner y Pagano poniéndole fin a Los Psycho Circus. El 19 de marzo en Rey de Reyes, se pausó su rivalidad entre ellos, debido que El Nuevo Poder del Norte (Carta Brava Jr., Mocho Cota Jr. y Soul Rocker), Wagner cambio a tweener  más tardé volvieron apostar sus máscaras ante El Nuevo Poder del Norte (Carta Brava Jr. y Soul Rocker) y también involucro a los Totalmente Traidores (Monster Clown y Murder Clown) en la cual fue aceptado Psycho para Verano de Escándalo. El 4 de junio en Verano de Escándalo Psycho y Wagner lograron retener sus máscaras para Triplemanía donde se reiniciaría su feudo entre ambos nuevamente cambiándose a heel.

El 19 de marzo en Rey de Reyes, Johnny Mundo venció a El Texano Jr. y El Hijo del Fantasma ganó los campeonatos de AAA (Megacampeonato, Campeonato Mundial de Peso Crucero y Campeonato Latinoamericano en la cual retuvo su título) convirtiéndose el primer tricampeón de AAA. El 16 de mayo, Hijo del Fantasma trato de ofrecerle una disculpa a Texano Jr. por haberlo lesionado en Rey de Reyes al aplicar su Thrill of the Hunt, pero Texano Jr. interrumpió entonces, pero a pesar de las insistencias de Fantasma, el exmegacampeón lo atacó cambiándose a heel nuevamente y tuvo que ser retirado por el equipo de seguridad para su ataque. El 4 de junio en Verano de Escándalo, Texano y Fantasma salieron al mismo tiempo donde dejaron solo a Kevin Kross, por lo que el gerente general de AAA, Vampiro intervino para determinar que ambos retarán a Johnny Mundo por los campeonatos de AAA en Triplemania XXV. 

A mediados de mayo, El Mesías encara a Pagano en algunas funciones. El 26 de mayo, Pagano y El Mesías vencieron a Dark Cuervo y Dark Escoria coronándose como Campeones Mundial de Parejas de AAA, donde Mesías cambia a tweener. El 4 de junio en Verano de Escándalo, ambos perdieron sus títulos, pero luego del encuentro, Mesías cambio a heel atacó a Pagano en traición frente al público de su tierra natal, teniendo que ser retirado en camilla. El 19 de junio, Pagano hizo equipo con Psycho Clown y El Hijo del Fantasma donde cambia a face donde ambos perdieron ante Wagner Jr., Kevin Kross y El Mesías consiguió una nueva victoria, esta vez sobre Hijo del Fantasma tras la intervención de Texano Jr. El 25 de julio en una conferencia de prensa para Triplemanía XXV se anunció que Pagano y Mesías se enfrentarían en una pelea callejera. Poco después del anuncio, una acalorada discusión en la rueda de prensa entre los dos condujo a Mesías empujando a Pagano e hizo que los miembros del personal los separaran.

El 1 de julio, AAA colgó un comunicado donde el Campeonato Reina de Reinas de AAA quedaba vacante, donde Vampiro tomo la decisión. El 16 de julio, Vampiro explicó que esto es debido a que Taya no se presentó para defender su campeonato, aunque nunca la habían anunciado. En esa misma noche, Sexy Star hizo su regreso como luchadora sorpresa donde derrotó a Faby Apache, La Hiedra, Lady Shani, Big Mami y Goya Kong para ganar el Campeonato Reina de Reinas de AAA por tercera ocasión.  El 25 de julio en la conferencia de prensa, confirma que expondrá su cetro. Su retadora saldrá de un torneo eliminatorio que se efectuará el 27 de julio en Aguascalientes. Dos días siguiente, Lady Shani derrotó a La Hiedra, Kong y Mami para convertirse en la contendiente número uno y enfrentarse a Star para el título en Triplemanía XXV. El 18 de agosto en la segunda conferencia, se anunció que la lucha sería un Fatal 4-Way agregando a Ayako Hamada y una luchadora de GFW, Rosemary.

El 26 de mayo, Lanzelot ganó la oportunidad de estar en la Copa Triplemanía siendo el primer participante. El 25 de julio en la conferencia de prensa, se anunció más participantes del torneo, siendo La Parka, luego los luchadores de Global Force Wrestling como Lashley, Moose, luego Psicosis (II), Intocable, Scorpio Jr. y Pimpinela Escarlata. El 27 de julio, en Aguascalientes, Bengala se clasificó en el torneo de Triplemanía luego de derrotar a Murder Clown, Australian Suicide y a Cuervo. El 18 de agosto, se reveló más luchadores para la Copa: Faby Apache, Australian Suicide, Argenis, Jeff Jarrett, Averno, Super Fly, Chessman, Zumbido, Decnnis, Maniaco, Histeria, Joe Líder, Mr. Águila, Halloween, Crazy Boy, Niño Hamburguesa, Heavy Metal, Blue Demon Jr., Pirata Morgan y Villano IV, pronto se revelara un luchador para el evento.

Resultados 

 Kick-Off: Ashley, Dragon Solar, Pardux y Solaris derrotaron a Hashtary, Chicano, Bronco González y Fetiche.
 Esta fue la primera lucha del Torneo final de La Llave a la Gloria.
 Kick-Off: Angelikal, The Tiger y El Hijo del Vikingo derrotaron a Tiger Boy, Villano III Jr. y Ángel Mortal Jr. 
 Esta fue la segunda lucha del Torneo final de La Llave a la Gloria.
 Hernández, La Hiedra, Mini Psycho Clown & Mamba derrotaron a Máscara de Bronce, Dinastía, Estrella Divina & Big Mami en una lucha de Relevos Atómicos de Locura.
 Mamba cubrió a Mami después de golpearla con una silla.
 Sexy Star derrotó a Lady Shani, Ayako Hamada & Rosemary y retuvo el Campeonato Reina de Reinas de AAA.
 Star forzó a Rosemary a rendirse con un «Cross Armbreaker».
 Después de la lucha, Martha Villalobos llega al ring para entregar el campeonato personalmente a Star.
 Durante el final de la lucha, Rosemary fue lesionada legítimamente.
 Totalmente Traidores (Monster Clown & Murder Clown) derrotaron Cuervo & Escoria (c), Aero Star & Drago y Andrew Everett & DJ Z y ganaron el Campeonato Mundial en Parejas de AAA.
 Murder cubrió a Cuervo después de un «Splash».
 Durante la lucha, El Nuevo Poder del Norte atacó a Aero Star y Drago.
 Durante la lucha, Marty Casaus y Dave the Clown interfirieron a favor de los Totalmente Traidores.
 Team Parka (La Parka, Bengala & Argenis) derrotaron a Team Relevos Increíbles (Australian Suicide, Faby Apache & Pimpinela Escarlata), Ex-AAA (Pirata Morgan, Heavy Metal & Villano IV), Los OGTs (Averno, Super Fly & Chessman), Los Guapos (Scorpio Jr., Zumbido & Decnnis), Team GFW (Lashley, Moose & Jeff Jarrett), Los Vipers (Psicosis, Histeria & Maniaco), Mexican Powers (Crazy Boy, Niño Hamburguesa & Lanzelot), Los Perros del Mal (Joe Líder, Halloween & Mr. Águila) y Leyendas (El Intocable, Blue Demon Jr. & El Cobarde) y ganaron la Copa Triplemanía XXV.
 Este fue el único torneo de 30 participantes.
 Los leñadores de la lucha fueron: Los Payasos Originales, Polvo de Estrella, Los Vatos Locos, Sangre Chicana y Mascarita Sagrada.
 Este torneo fue dedicado al Lic. Antonio Peña y al Lic. Joaquín Roldán.
 Después de la lucha, Latin Lover le entregó el trofeo al equipo de La Parka.
 El Mesías y Pagano terminaron sin resultado en un Street Fight.
 La lucha terminó sin resultado después de que Rey Escorpión atacara a Pagano y El Mesías.
 Antes de la lucha, El Mesías atacó a Pagano.
 Johnny Mundo derrotó a El Texano Jr. y El Hijo del Fantasma en un Tables, Ladders & Chairs Match y retuvo el Tricampeonato de AAA (Megacampeonato, Campeonato Mundial de Peso Crucero y Campeonato Latinoamericano).
 Mundo ganó la lucha después de descolgar los campeonatos.
 Durante la lucha, Kevin Kross y Hernández interfieron a favor de Mundo, pero Máscara de Bronce vino a atacarlos.
 Después de la lucha, Vampiro atacó a Mundo.
 Luego de esto, Texano y Fantasma se atacaron mutuamente.
 Psycho Clown derrotó a Dr. Wagner Jr. (con El Hijo del Dr. Wagner) en una Lucha de Máscara vs. Máscara.
 Pyscho cubrió a Wagner después de un «Code Red».
 Durante la lucha, El Hijo de Dr. Wagner interfirió a favor de Wagner.
 Después de la lucha, La Máscara y Máximo vinieron a celebrar junto con Psycho.
 Como consecuencia, Dr. Wagner Jr. perdió su máscara.
 La identidad de Dr. Wagner Jr. era: el luchador se llama Juan Manuel González Barrón y su lugar de origen es Torreón, Coahuila.
 Después de la lucha, Pyscho y Wagner se dieron palabras de agradecimiento en señal de respeto.

Otros roles 
Comentaristas en español
 Arturo Rivera
 Andrés Maroñas
 Jesús Zúñiga
 Leonardo Riaño 
 Fernando Jesús Torres
Comentaristas en inglés
 Hugo Savinovich
 Matt Striker

Árbitros
 Hijo del Tirantes
 Rafael "El Maya"
 Piero 
 Raúl "El Copetes" Salazar

Véase también 
 Anexo:Eventos de pago por visión de la AAA
 Triplemanía

Referencias 

Triplemanía
Lucha libre profesional en 2017
Eventos de Ciudad de México
Deporte en México en 2017